|-
| (40301) 1999 JU93||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40302) 1999 JD98||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40303) 1999 JU98||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40304) 1999 JX104||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40305) 1999 JP111||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40306) 1999 JN112||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40307) 1999 JN115||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40308) 1999 JV120||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40309) 1999 JH131||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40310) 1999 KU4||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40311) 1999 KH13||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40312) 1999 KZ13||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40313) 1999 KV14||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40314) 1999 KR16||||16 травня 1999||Обсерваторія Ла-Сілья||Одрі Десланті,Олів'є Ено
|-
| (40315) 1999 LS||1999 LS||4 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40316) 1999 LU4||||7 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40317) 1999 LO7||||9 червня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40318) 1999 LQ9||||8 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40319) 1999 LR11||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40320) 1999 LP14||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40321) 1999 LA21||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40322) 1999 LU23||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40323) 1999 LF25||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40324) 1999 LY30||||12 червня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40325) 1999 LW33||||11 червня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40326) 1999 MA||1999 MA||18 червня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (40327) 1999 MB||1999 MB||17 червня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 40328 Дов (Dow)||1999 MK||20 червня 1999||Обсерваторія Джанк-Бонд||Девід Гілі
|-
| (40329) 1999 ML||1999 ML||20 червня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40330) 1999 MN1||||20 червня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40331) 1999 MS1||||17 червня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ,Ґрем Белл
|-
| (40332) 1999 NK||1999 NK||6 липня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (40333) 1999 NO1||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40334) 1999 NS4||||11 липня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (40335) 1999 NJ5||||15 липня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (40336) 1999 NG6||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40337) 1999 NN7||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40338) 1999 NB8||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40339) 1999 NF8||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40340) 1999 NR8||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40341) 1999 NU8||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40342) 1999 NB9||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40343) 1999 NH9||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40344) 1999 NN9||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40345) 1999 NT9||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40346) 1999 ND10||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40347) 1999 NH10||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40348) 1999 NO10||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40349) 1999 NF11||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40350) 1999 NO11||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40351) 1999 NZ11||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40352) 1999 ND12||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40353) 1999 NB13||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40354) 1999 NQ15||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40355) 1999 NH17||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40356) 1999 NZ17||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40357) 1999 NM18||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40358) 1999 ND19||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40359) 1999 NT20||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40360) 1999 NE21||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40361) 1999 NG21||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40362) 1999 NY21||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40363) 1999 NM23||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40364) 1999 ND24||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40365) 1999 NE26||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40366) 1999 NF27||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40367) 1999 NA28||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40368) 1999 NS28||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40369) 1999 NY28||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40370) 1999 NZ28||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40371) 1999 NF30||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40372) 1999 NG34||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40373) 1999 NF36||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40374) 1999 NG36||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40375) 1999 NO36||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40376) 1999 NF37||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40377) 1999 NM39||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40378) 1999 NW40||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40379) 1999 NG41||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40380) 1999 NX42||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40381) 1999 NK44||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40382) 1999 NK47||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40383) 1999 NW47||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40384) 1999 NC49||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40385) 1999 NE49||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40386) 1999 NK49||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40387) 1999 NL49||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40388) 1999 NY49||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40389) 1999 ND50||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40390) 1999 NR51||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40391) 1999 NR52||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40392) 1999 NS53||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40393) 1999 NW53||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40394) 1999 NX53||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40395) 1999 NP54||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40396) 1999 NT54||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40397) 1999 NY55||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40398) 1999 NL57||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40399) 1999 NW63||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40400) 1999 NJ64||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

40300